Riksdagens talman kan avse

Finlands riksdags talman
Sveriges riksdags talman